Die Fußball-Bezirksliga Frankfurt/Oder 1986/87 war die 35. Spielzeit des Deutschen Fußball-Verbandes im Fußball der Männer.

Die BSG Motor Eberswalde wurde in dieser Saison zum 17. Mal Meister im Bezirk Frankfurt/Oder und qualifizierte sich damit für die Aufstiegsrunde zur DDR-Liga. Dort schied die BSG Motor Eberswalde allerdings aus. Die BSG Chemie PCK Schwedt/Oder errang, mit fünf Punkten weniger, die Vizemeisterschaft. 

Als Absteiger standen nach dem 30. Spieltag die BSG Traktor Groß Lindow und die BSG KIM Lichterfelde fest und mussten in die Bezirksklasse absteigen.

Teilnehmer 
An der Spielzeit 1986/87 nahmen insgesamt 16 Vereine teil.

Statistik

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Weblinks 
 https://ddr-fussball-archiv.de

Quellen 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: DDR-Fußballchronik Band 7, Herausgeber: DSFS e. V., Berlin 2011

1986
Fußballsaison 1986/87